Schlosser est un patronyme d'origine germanique qui peut faire référence aux personnalités suivantes : 
 Cornelia Schlosser (1750-1777), sœur de Goethe ;
 Eric Schlosser (1959-), écrivain et journaliste américain ;
 François Schlosser (1935-), journaliste français ;
 Friedrich Christoph Schlosser (1776-1861), historien allemand ;
 Gérard Schlosser (1931-2022), peintre français ;
 Imre Schlosser-Lakatos (1889-1959), footballeur international hongrois ;
 Jacques Schlosser (1939-), exégète et professeur français, spécialiste de Jésus et du Nouveau Testament ;
 Johann Georg Schlosser (1739-1799), juriste, historien, traducteur allemand ;
 Julius von Schlosser (1866-1938), historien de l'art viennois ;
 Kurt Schlosser (1900-1944), résistant communiste allemand ;
 Maurice Schlosser (1928-1944), jeune Juif français victime de la Shoah ;
 Max Schlosser (1835-1916), ténor allemand ;
 Max Schlosser (1854-1933), paléontologue allemand ;
 Philipp Schlosser (1968-), joueur d'échecs allemand ;
 Pierre Schlosser (1808-1857), homme politique français.

Voir aussi 
 Gabriela Schloesser, archère mexicano-néerlandaise

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien